Bodenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Bodenmann (* 1962), Schweizer Heilpädagoge, Psychologe und Psychotherapeut
 Johannes Bodenmann (1858–1939), Schweizer Inhaber einer Gross-Stickerei in Chicago
 Marino Bodenmann (1893–1964), Schweizer Politiker (KPS/PdA)
 Peter Bodenmann (* 1952), Schweizer Politiker (SP) und Hotelier
 Simon Bodenmann (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Ueli Bodenmann (* 1965), Schweizer Ruderer
 Ulrich Bodenmann (1696–1774), Schweizer Landeshauptmann und Statthalter

Siehe auch:
 Bodemann